Fábri Zoltán
 Fábri Zoltán (1917–1994) háromszoros Kossuth-díjas magyar film- és színházi rendező, színész, díszlettervező
Fábry Zoltán
 Fábry Zoltán (1897–1970) író, publicista, kritikus